Murrmann steht für:

 Murrmann (Geiselwind), Statue im Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern

Murrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Murrmann (1907–1975), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (Freie Wählergemeinschaft)

Siehe auch:
 Murmann